Та́йлер Кри́стофер Хи́рро (; род. 20 января 2000 года в Милуоки, Висконсин, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Майами Хит». На студенческом уровне выступал за команду университета Кентукки «Кентукки Уайлдкэтс». Был выбран «Хит» на драфте НБА 2019 года в первом раунде под общим тринадцатым номером. Играет на позиции атакующего защитника.

Карьера

Средняя школа 
Хирро учился в средней школе Уитналл в Гринфилде, штат Висконсин. В течение последнего года в школе Тайлер набирал в среднем 32,9 очка, 7,4 подбора, 3,6 передачи, а также 3,3 перехвата за игру, имея больше 50 % попаданий с игры и 43,5 % из-за 3-очковой линии. За всё время выступлений за школу Тайлер набрал больше 2000 очков.

Изначально, 12 сентября 2016 года, Хирро устно выбрал Висконсинский университет в Мадисоне, однако через год, 14 ноября 2017 года, Хирро поступил в университет Кентукки, чтобы играть за «Кентукки Уайлдкэтс».

Колледж 
Своё лучшее выступление в колледже Тайлер провёл 27 февраля 2019 года, набрав 29 очков, которые помогли «Уайлдкэтс» победить «Рейзорбэкс» 70—66.

12 апреля 2019 года Тайлер выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2019 года.

НБА

Майами Хит (2019—н.в.) 
На драфте НБА 2019 года Тайлер был выбран в 1-м раунде под 13-м номером «Майами Хит».

В летней лиге НБА 2019 года Тайлер принял участие в 6-х играх «Хит», в среднем набирая 19,5 очков, 4,3 подбора, 3,8 ассиста и 1,5 перехвата за игру.

Семья 
У Тайлера есть два младших брата, Остин и Майлз, оба играют в баскетбол. Его родители — Дженнифер и Кристофер Херро. Отец оказал самое большое влияние на становление Тайлера как профессионального баскетболиста.

Любимое занятие вне баскетбольной площадки это игра в Fortnite.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»